Calle Belgrano puede referirse a:

 la Avenida Belgrano de la ciudad de Buenos Aires, en la parte que es angosta; o
 la Calle Belgrano de la ciudad de Formosa.